Ел Сид има више значења:

 Ел Сид
 Ел Сид (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сид (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику